HGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hughenden (Queensland) (Australia)